Katona Sándor Puszta Sándor (1911-1983) plébános, költő eredeti neve
 Katona Sándor (1935) sportrepülő
 Katona Sándor (1937) repülőmodellező, rakétamodellező
 Katona Sándor (1943–2009) olimpiai bajnok labdarúgó
 Katona Sándor (1969) az EMDSZ-Soproni LC illetve a Soproni VSE labdarúgója